Benjamin Boulenger – calciatore francese
 George Albert Boulenger – zoologo e botanico britannico
 Hippolyte Boulenger – pittore belga paesaggista
 Jacques Boulenger – scrittore e critico letterario francese
 Jean Boulenger – matematico francese
 Marcel Boulenger – schermidore francese